Bogø Mølle kan referere til to forskellige møller:
 Bogø Vindmølle − en hollandsk vindmølle på Bogø
 Bogø Pumpemølle − en tårnmølle ved Otterup på Fyn